Bernard (desenho animado) — curta-metragem
Bernard (Iowa)
Bernard Anício Caldeira Duarte — futebolista do Everton Football Club
Bernard Rajzman — jogador de voleibol

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos